Freer kan syfta på:

 Romeo H. Freer (1846–1913), amerikansk politiker
 Freer, Texas